Alexander Möller (1903-1985), homme politique allemand ;
 Andreas Möller (1967-), footballeur allemand ; 
 David Möller (1982-), lugeur allemand ; 
 Eduard von Möller (1814-1880), homme politique allemand ;
 Erich Möller (1905-1964), coureur cycliste allemand
 Erik Möller (1979-), journaliste et développeur allemand ;
 Esther Möller (1977-), athlète allemande spécialiste du sprint ;
 Frank Möller (1970-), judoka allemand ; 
 Gerti Möller (1930-), chanteuse allemande ; 
  :
 Gustav Möller (1884-1970), homme politique suédois ;
 Gustav Möller (1988-), réalisateur danois ; 
 Hanns Möller-Witten (1901-1966), historien allemand ;
 Horst Möller (1943-), enseignant et historien allemand ; 
 Irmgard Möller (1947-), militante allemande d'extrême gauche ; 
 Ivan Möller (1884-1972), athlète suédois spécialiste du sprint ;
 Jan Möller (1963-), footballeur suédois ; 
 Kristin Möller (1984- ), triathlète allemande ;
 Martin Möller (1976-), mathématicien allemand ; 
 Oscar Möller (1989-), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Otto Friedrich von Möller (1812-1874), peintre russe ;
 Silke Gladisch-Möller (1964-), athlète est-allemande spécialiste des courses de sprint.

Voir aussi 
 Manuscrit Möller (musique)
 Variante Möller (jeu d'échecs)